Buxbaumiaceae är en familj av bladmossor. Buxbaumiaceae ingår i ordningen Buxbaumiales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Buxbaumiaceae 28 arter. 

Buxbaumiaceae är enda familjen i ordningen Buxbaumiales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Buxbaumiaceae

de:Koboldmoose